Tinearia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Schellenberg 1803. Tinearia ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilsmyggor
Tinearia